L'Agence nationale de sécurité (ANS) est le service de renseignement intérieur et extérieur du Tchad, succédant à la Direction de la documentation et de la sécurité (DDS) de l’ancien président Hissène Habré.

Rôle

Organisation

Direction générale 

Les directeurs généraux successifs sont :

Budget

Critiques 
L'Agence nationale de sécurité (ANS) a été accusée de violations des droits humains, comme l'avait été avant elle la Direction de la documentation et de la sécurité qu'elle remplace. Les personnes détenues par l'ANS ne peuvent pas contacter les membres de leur famille ou leur avocat, et souvent personne n'est au courant de leur détention. 
Des critiques soutiennent que l'ANS se comporte comme le bras armé du Mouvement patriotique du salut fondé par Idriss Déby, et non pas comme une administration chargée de la lutte contre le terrorisme.

Notes et références 

Service de renseignement
Politique au Tchad